Le terme règle d’or peut se référer à différentes règles :
En morale et en religion, la Règle d'or est une éthique de réciprocité.
En économie ou en sciences économiques :
 la règle d'or de l'accumulation ou « règle d'or de Phelps »
 la règle d'or budgétaire
En mathématiques élémentaires : la règle de trois est qualifiée de « règle d’or » dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert
En physique quantique : la règle d'or de Fermi
Dans le scoutisme : la « Règle d'Or » tient lieu de Loi scoute pour le mouvement des Éclaireuses éclaireurs de France
La Règle d'or un jeu télévisé diffusé en 1971
 À la règle d'or, enseignes d'éditeurs de musique du  : Imbault et Bailleux
 Règle d'or est un tableau de Norman Rockwell de 1961
 La Règle d'or, film documentaire.